

Antroponimi 
 Heidi – nome proprio di persona femminile

Astronomia 
 2521 Heidi – asteroide del sistema solare

Cinema 
 Heidi – film del 1920 diretto da Frederick A. Thomson
 Zoccoletti olandesi (Heidi) – film del 1937 diretto da Allan Dwan
 Son tornata per te (Heidi) – film del 1952 diretto da Luigi Comencini
 Heidi – film del 1965 diretto da Werner Jacobs
 Heidi – film del 1968 diretto da Delbert Mann
 Heidi – film del 2001 diretto da Markus Imboden
 Heidi – film del 2005 diretto da Paul Marcus
 Heidi – film del 2015 diretto da Alain Gsponer

Letteratura 
 Heidi – romanzo di Johanna Spyri, pubblicato nel 1880

Mitologia 
 Bei Di (scritto anche "Heidi") – divinità taoista cinese

Musica 
 Heidi – audioracconto della serie animata, uscito nel 1978
 Heidi/Daniel e Bebel – singolo di Elisabetta Viviani del 1978
 Heidi – colonna sonora originale della serie animata, uscita nel 2011

Televisione 
 Heidi – serie anime del 1974 tratto dal romanzo della Spyri
 Heidi – serie televisiva del 1978
 Heidi – miniserie televisiva del 1993
 Heidi – serie televisiva del 2007
 Heidi – serie animata franco-australiana in computer grafica 3D del 2015 tratta dal romanzo della Spyri